

Patronyme 

 Hichem Yacoubi, acteur et réalisateur franco-tunisien ;
 Kenza Yacoubi (née en 1977), femme politique belge